peut désigner :
 Une forme de scission d'entreprise ;
 Une série dérivée ;
 Une série ne dépassant pas une saison, pour tout domaine pouvant exprimer un univers de fiction (série télévisée, jeu-vidéo, livre, jeu de société...), se focalisant sur un ou plusieurs personnages d'une précédente œuvre, ou ayant pour cadre un univers de fiction similaire sans pour autant avoir de personnage en commun avec elle.
 Une startup ou une entreprise créée à partir des connaissances et technologies issues de la recherche, souvent d'un laboratoire universitaire ou scientifique.